Brisbane kan syfta på:

 5277 Brisbane – en asteroid

Geografi

Australia 
 Brisbane – delstatshuvudstad i Queensland, Australien
 Brisbane Airport, flygplats
 Brisbane River, flod
 Brisbane Times – en Internet-baserad nättidning främst avsedd för områdena Brisbane och Queensland i Australien
 Vision Brisbane – skyskrapa i Brisbane som aldrig färdigställdes
 Brisbane Cricket Ground – en idrottsarena i Brisbane, Australien
 Brisbane International – en tennisturnering för både damer och herrar som kommer att spelas i Brisbane, Australien
 Brisbane City FC – en fotbollsklubb från Brisbane i Australien
 Brisbane Roar FC – en fotbollsklubb från Brisbane i Australien
 Brisbane Strikers FC – en fotbollsklubb från Brisbane i Australien

USA 
 Brisbane, Kalifornien  – en ort i USA

Personer
 Brisbane (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Personer med förnamnet
 Brisbane Charles Somerville Warren (1887–1979), en irländsk fjärilskännare